Barasch se poate referi la:
un nume de familie cunoscut la evrei așkenazi, originari din Galiția sau alte regiuni din estul Europei. Se consideră că este un nume acronimic בר"ש, prescurtare a formulei Ben Rabbi Shmuel בן רבי שמואל  sau Ben Rabbi Shlomo  בן רבי שלמה, sau Ben Rabbi Shimon בן רבי שמעון , adica fiul lui rabbi Shmuel, Shlomo, Shimon sau fiul purtătorului unui alt nume ebraic începând cu Sh.  Se găsește sub formele Barasch, Baraș, Barash.
Eugen A. Barasch un jurist român
Iuliu Barasch un medic român